Oltrona di San Mamette – comune in Lombardia
 Oltrona al Lago – frazione del comune di Gavirate in Lombardia